Mai multe școli medii din România poartă numele de Colegiul Național „Mihai Eminescu”:
 Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani
 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, București
 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Buzău
 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța
 Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași
 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Oradea
 Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare